Дуплице са може односити на:

 Згорње Дуплице, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија
 Сподње Дуплице, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија